Park Tower peut désigner :
 Park Tower, tour à Francfort-sur-le-Main ;
 Park Tower, tour à Chicago ;
 Park Tower, tour à Dubai.

Homonymie de toponyme